Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 763 dans le monde.

 Route nationale 763 en France
 Route européenne 763 traversant la Serbie et le Monténégro